Canal+ Family est une chaîne de télévision polonaise du groupe NC+ qui est l'équivalent polonais de Canal+ Family

Logos

Canal+
Chaîne de télévision en Pologne